Il singolare del torneo di tennis Swiss Open Gstaad 1990, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Martín Jaite che ha battuto in finale Sergi Bruguera 6-3, 6-7, 6-2, 6-2

Teste di serie

 Andrés Gómez (secondo turno)
 Emilio Sánchez (quarti di finale)
 Martín Jaite (campione)
 Andrej Česnokov (quarti di finale)

 Jim Courier (quarti di finale)
 Juan Aguilera (secondo turno)
 Carl Uwe Steeb (quarti di finale)
 Marc Rosset (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP Tour 1990
Swiss Open Gstaad 1990